Het WTA-tennistoernooi van Lausanne (officieel Ladies Open Lausanne) van 2022 vond plaats van maan­dag 11 tot en met zondag 17 juli 2022 in de Zwitserse plaats Lausanne. Het was de 33e editie van het toer­nooi sinds het begin van het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Servische Olga Danilović bereikte de eindstrijd in beide disciplines. Samen met Française Kristina Mladenovic won zij de titel in het dubbelspel, doordat hun tegenstandsters verstek lieten gaan. In de enkelspelfinale was Danilović niet opgewassen tegen de Kroatische Petra Martić.

Enkelspel 
Titelverdedigster Tamara Zidanšek uit Slovenië was het zevende reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Danielle Collins moest eveneens haar openings­partij prijsgeven.

De ongeplaatste Petra Martić uit Kroatië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Servische kwalificante Olga Danilović in twee sets. Martić wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Zwitserland op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Susan Bandecchi en Simona Waltert strandden in de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Alexa Guarachi en Asia Muhammad, verloor hun openings­partij.

Het ongeplaatste duo Olga Danilović en Kristina Mladenovic won het toer­nooi. Zij bereikten de finale, maar voor de eindstrijd hoefden zij niet meer aan te treden – hun beoogde tegen­standsters, Ulrikke Eikeri en Tamara Zidanšek, lieten verstek gaan omdat Zidanšek ziek geworden was. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Française Mladenovic had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Servische Danilović één.

Het Nederlandse koppel Arianne Hartono en Rosalie van der Hoek kon na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Lausanne 2022
Lausanne
Sport in Lausanne